De blauwgouden tangare (Bangsia arcaei) is een zangvogel uit de familie Thraupidae (tangaren).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 2 ondersoorten:
 B. a. caeruleigularis: Costa Rica.
 B. a. arcaei: Panama.

Externe link
Avibase

Thraupidae
Dier uit het Neotropisch gebied
IUCN-status gevoelig